

Biografia 
Si laurea in Scienze statistiche ed economiche all’università di Bologna nel 1986. Ha iniziato la sua attività come consulente di direzione aziendale.

Nel 1995 è stata assunta in TAV SpA.

Nel 1998 è passata ad operare nell’ambito della Direzione Commerciale della Divisione Infrastruttura di Ferrovie dello Stato per poi assumere la responsabilità della struttura di Pianificazione e Marketing strategico della Direzione Strategia, Qualità e Sistemi di RFI SpA.

Nel 2006 è stata nominata Direttore Strategia e Pianificazione di RFI SpA, con responsabilità pianificazione, marketing e business plan, programmi internazionali e strategie di sviluppo della rete.

In ambito internazionale è membro della Commissione Infrastruttura UIC (Union Internationale des Chemins de Fer, sede Parigi) ; project manager del Progetto European Performance Regime dell’UIC; Vice Presidente di RNE.

Nel 2008 è stata nominata Direttore Centrale Strategie e Pianificazione di Ferrovie dello Stato Italiane.

Il 21 dicembre 2015 è stata nominata amministratore delegato di Trenitalia, carica che ha ricoperto fino al 13 settembre 2017.

Note

Altri progetti